Brug 235 (Leprozengracht), brug over de Amsterdamse Leprozengracht, gedempt in 1882/1883
Henk van Laarbrug, brug in Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer)